Giuseppe Orlandoni – vescovo cattolico italiano
 Paolo Orlandoni – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano